Корден (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Корден, Джеймс (род. 1978) — британский киноактёр, телеведущий, сценарист и продюсер.
  (род. 1998) — французский регбист, игрок турнира «Топ 14» в составе клуба «Тулон».
 Корден, Майк (Майкл) (род. 1948) — британский десятиборец, чемпион Великобритании (1974).
 Корден, Макс (род. 1927) — австралийский экономист.

См. также